
Termin -{EPR}- ima više značenja.

 Elektronska paramagnetna rezonanca, analitička metoda
 EPR paradoks, Ajnštajn–Podolski–Rozenov paradoks